Чоли — индейский народ группы майя.
 Чоль — чуйское племя из объединения алты чуб, известное в китайских хрониках под названием чуюе.